Ett flertal svenska organisationer och föreningar förkortas eller har förkortats SNF:

Sveriges Nationella Förbund, politisk organisation
Naturskyddsföreningen, intresseorganisation inom miljöområdet